Pláň může být:

 planina, náhorní plošina, plochá krajina, kopec
 Letenská pláň – veřejné prostranství v Praze v městské části Letná
 Pankrácká pláň – místní nebo pracovní pojmenování pro pražskou Pankrác (jinak také Pankrácká terasa)
 Velká pláň – oblast v části USA a Kanady zvaná Velké planiny
 Vysoká pláň (1497 m) – hora v Krkonoších
 Pláň (Orlické hory) (873 m) – hora v Orlických horách

název obcí
 Nová Pláň – obec v okrese Bruntál
 Pláň (Kopisty) – zaniklá vesnice nedaleko bývalé obce Kopisty v okrese Most

část obce
 Pláň (Ostrov u Bezdružic) – část obce Ostrov u Bezdružic v okrese Plzeň-sever

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno